Enameller Dulieu, artiste français actif à Paris
 Henri Dulieu (1904-1959), personnalité politique belge
 Jean Dulieu (1921-2006), auteur néerlandais de littérature d'enfance et de jeunesse
 Louis Dulieu (1917-2003), médecin et historien français
 Marcel Dulieu, peintre français
 Nicola Joy Dulieu (1963-)
 Pierre Dulieu (1930-), peintre belge
 René Dulieu (1903-1992), peintre français

Voir aussi 
 Henri Dulieux (1897-1982), escrimeur français

Références